Stuart može biti:

 dinastija Stuart, vladajuća dinastija Škotske i Engleske do XVIII. stoljeća 
 M3/M5 Stuart, tenk Stuart, rabljen u Drugom svjetskom ratu 
 J.E.B. Stuart, general na strani Konfederacije tijekom Američkog građanskog rata